Bedsted Kirke har flere betydninger:

 Bedsted Kirke (Tønder Kommune) – kirke i Sønderjylland.
 Bedsted Kirke (Thy) – kirke i Sydthy (Thisted Kommune).